Cáceres puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas 
 Provincia de Cáceres, división administrativa de España;
 Cáceres, ciudad de España;
Cáceres, despoblado en el municipio de Trescasas en Segovia;
 Capitán Cáceres, localidad de la Argentina;
 Cáceres, municipio de Brasil;
 Cáceres, municipio de Colombia;
 Distrito de Cáceres del Perú, división administrativa del departamento de Ancash, Perú;

Personas 
 Abraham Cáceres, compositor judeo portugués-holandés del Barroco tardío.
 Andrés Avelino Cáceres, tres veces Presidente del Perú en el ;
 Aurora Cáceres, escritora peruana del ;
 Alonso de Cáceres, colonizador español del ;
 Berta Cáceres, líder indígena lenca y activista del medio ambiente hondureña
 Cristian Cáceres, futbolista venezolano;
 Francisco de Cáceres, colonizador español del , hermano de Alonso de Cáceres;
 Luisa Cáceres de Arismendi, heroína de la independencia de Venezuela ();
 Martín Cáceres, futbolista uruguayo;
 Benjamín Cáceres, exfutbolista paraguayo;
 Adrián Cáceres, futbolista argentino;
 Fernando Cáceres, futbolista argentino;
 Julio César Cáceres, futbolista paraguayo;
 José Orlando Cáceres, político argentino;
 Rafael Cáceres, ingeniero venezolano;
 Ramón Cáceres, presidente de la República Dominicana;
 José Nuñez de Cáceres, independentista y escritor dominicano;
 Juan Cáceres Muñoz, historiador chileno;
 Antonio Sánchez Cáceres, torero español;
 Pepe Cáceres, torero colombiano;